Le nom de famille Harrak (الحراق en arabe), se rapporte au dernier nom porté par les familles marocaines du nord qui descendent des fils d'Al-Harrak. Al Harrak est un des descendants directs du prophète de l'islam Mahomet par Ali ibn Abi Talib et Fatima Zahra zmira.

Les descendants d'Al Harrak portent les noms de famille de : Harrak, Harraki, Arraki, Al Harrak, El harrak, Harrak Srifi, Al Srifi de Harrak d'Al,Harraki,  et également EL Harraq. Quelques autres nominations existent comme : Charif, Sherif, ou Sayyid Al Harrak. Sharif et Sayyed (aussi Sayid, Sayyid et Sayed) sont des termes utilisés pour les descendants de Mahomet.

Origines et ligne de la descente de la famille de Harrak

Les familles de Harrak proviennent de la tribu de Srif connue également comme Ahl Srif, et ils sont de la branche d'Idrissites Alawite Musawite.

Harrak Sidi Muhammad est le fils de Muhammad fils d'Abdelouahid fils de Yahya fils d'Omar fils de Hassan fils de Husayn fils d'Ali fils de Muhammad fils d'Abdullah fils de Youssef fils d'Ahmad fils de Husayn fils de Malik fils d'Abdelkrim fils de Hamdoun fils de Moussa (frère d'Abdeslam Ben Mchich Alami) fils de Mchich fils d'Abi Bakr fils d'Ali fils d'Abu Hurma fils d'Issa fils de Salam al-Arous fils d'Ahmad Mizouar fils d'Ali Haïdara fils de Muhammad fils d'Idris II fils d'Idris I fils Idriss Ben Abd-allah Al-Kâmil fils de Hassan al-Mouthana fils de Hassan al Sibt fils d'Ali Ibn Abi Talib et de Fatima Zahra fille de Mahomet.

Sidi Muhammad Harrak est mort en 1884. Considéré par plusieurs historiens comme un chef notable dans l'histoire du soufisme au Maroc. Il était célèbre de par son rôle religieux et culturel. Son livre de poésie et sagesse connu sous le nom de Diwan al Harrak en est un exemple. La Zaouiya (établissement religieux) de Harrak fait partie de l'héritage de Sidi Muhammad.

Diwan al Harrak est une source valable qui est employée souvent comme référence dans l'étude de l'histoire religieuse et de la littérature au Maroc.
Harrak et d'autres familles de Sayyid (Chorfah) au Maroc étaient sujets d'études et de recherche par des savants et les autorités religieuse musulmanes tels que Ayatollah Muhammad Ali Taskhiri qui est le chef de l'Assemblée international pour le rapprochement des écoles de pensées islamiques. Ce dernier est connu pour être non seulement pour le discours trans-islamique mais également pour un discours intra-religieux. Le Président russe Poutine dans la Conférence de Moscou sur la religion, où le monde musulman était représenté par Ayatollah Taskhiri, a qualifié les efforts de ce dernier comme importants pour le Progrès humain.

Les familles de Sayyid au Maroc ont connu le même sort que leurs cousins en Irak. Ashoura s'est répété dans le Maghreb environ un siècle après la tragédie de Kerbala. Il a été rapporté par le juge Ali Hachlaf al-Jazaa'eri que plus de 400 membres des descendants de Moulay Idriss ont été tués et décapités  par l'armée de Moussa Ibn Abi Al-Afia al Meknassi vassale des Fatimides.

Après cette persécution, les descendants de Mahomet ont émigré - principalement - vers le montagne d'Al Alam et la région de Hajar Al Nasr au nord du Maroc (triangle de Larache-Tétouan-Tanger). Cependant, cela n'a pas duré trop long, comme dans les territoires commandés par les califs musulmans du Moyen-Orient actuel. Au Maroc, après seulement quelques décennies de persécution, les familles de Sayyid (Chorfa) ont regagné la reconnaissance et la protection de la plupart des dynasties qui ont suivi la grande période de persécution mentionnée.

Bibliographie

Les Chorfas : les nobles du monde musulman. Auteur:Hachlaf Sidi Ali. Edition:PUBLISUD. Paru:1995

Jean-Francois Clement, James Paul, Morocco's Bourgeoisie: Monarchy, State and Owning Class, MERIP Middle East Report, No. 142, Wealth and Power in the Middle East (Sep. - Oct., 1986), pp. 13–17 doi:10.2307/3011984

Notes et références

Articles connexes 

 Grandes familles de Fès
 Akhrif
 Ahmed Harrak Srifi

Patronyme marocain